Міщанське братство, Бучач
 Міщанське братство, Львів 
 Міщанське братство, Тернопіль